Makéyevka o  Makíivka (en ruso: Маке́евка, translit. Makéyevka; en ucraniano: Макі́ївка, Makíyivka; nombres anteriores: Dmýtriivsk, Dmítriyevsk) es una ciudad industrial situada en el este de Ucrania en el óblast de Donetsk, a 25 km de la capital del óblast. Según el censo de 2001, la población de la ciudad era de 389.589 habitantes, de los cuales 178.475 (46%) son hombres y 211.114 (54%) son mujeres, 86% tenían el ruso como lengua materna. Desde abril de 2014, la ciudad está controlada por la autoproclamada República Popular de Donetsk.

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial

 
Localidades del óblast de Donetsk